Bethlen András (1847–1898) országgyűlési képviselő, főispán, földművelési miniszter
 Bethlen András (1902–1970) újságíró, lapszerkesztő